Vandewalle est un nom de famille flamand et désigne celui qui est originaire d'un lieu-dit appelé Walle qui signifie « rempart, fortification » dans le sens de « château fort » ; en France, il est surtout présent dans le département du Nord.

Il est notamment porté par :

 Kristof Vandewalle (né en 1985), un coureur cycliste belge ;
 Yves Vandewalle (né en 1950), homme politique français.

Notes et références

Voir aussi 
 

Patronyme flamand